
Montenegro înseamnă „munte negru” în mai multe limbi romanice. În limba engleză și alte câteva limbi Montenegro este numele țării Muntenegru (nativ numită Crna Gora). Montenegro se mai poate referi la:

Toponime
Montenegro, Quindío, municipiu din Columbia
Montenegro, Rio Grande do Sul, oraș din Brazilia
Monte Negro, oraș din Rondônia, Brazilia
Montenegro de Cameros, municipiu din Spania
Montenegro, Spania, o cortijada din Andalucia, Spania
Monte Negro, Oaxaca, oraș din Mexic

Altele
Montenegro (carte), roman din 1997 de Starling Lawrence
Montenegro (film), film suedez din 1981
Montenegro (nume de familie)
Montenegro Lines, companie din Filipine
Angela Montenegro, personaj din serialul TV american Bones
Amaro Montenegro, lichior italian
Montenegro Five, formație rock din Muntenegru

Vezi și
 Crna Gora (dezambiguizare)
 Černá Hora (dezambiguizare)